Het judotoernooi in de klasse tot 60 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op zaterdag 14 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Tadahiro Nomura uit Japan, die zijn titel wist te prolongeren.  Nederland en België vaardigden geen deelnemer af in deze lichtste gewichtsklasse. In totaal kwamen 33 judoka's uit 33 landen uit in de half-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 60